Новополье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Новополье — хутор в Вороновском районе Гродненской области.
 Новополье — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.

Россия 
 Новополье — посёлок в Стародубском районе Брянской области.
 Новополье — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Новополье — село в Бахчисарайском районе Крыма.
 Новополье — деревня в Ломоносовском районе Ленинградской области.
 Новополье — деревня в Плюсском районе Псковской области.
 Новополье — посёлок Сараевском районе Рязанской области.
 Новополье — село Татищевском районе Саратовской области.

Украина 
 Новополье — село в Криворожском районе Днепропетровской области.